Pamięć rozkazów (ang. instruction memory) – fizycznie lub logicznie oddzielony obszar pamięci RAM przeznaczony do przechowywania kodu programu/rozkazów procesora (w odróżnieniu od pamięci przechowującej dane). 

Pamięci komputerowe